Jméno a příjmení Martin Hron má více nositelů:

 Martin Hron (fyzik) (* 1972) – český jaderný fyzik, pracující v Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky
 Martin Hron (herec) (1949–2021) – český herec, člen kladenského divadla
 Martin Hron (humorista) (* 1978) – český grafik, karikaturista, kreslíř humoru a komiksu